Santa Monica peut faire référence à :

Toponymie

États-Unis 
 Santa Monica en Californie ;
 Santa Monica, census-designated place située au Texas.

Philippines 
 Santa Monica (Sapao), une municipalité de la province de Surigao del Norte aux Philippines,

Musique 
 Santa Monica, un single de Theory of a Deadman,
 Santa Monica, un single de Everclear,
 Santa Monica, un single de Bedouin Soundclash,
 Santa Monica, un single de Savage Garden

Autres 
 SCE Santa Monica Studio